Breaking the Ice steht für:

 Breaking the Ice (1938), US-amerikanisches Filmdrama mit Musicalelementen von Edward F. Cline
 Breaking the Ice (2022), österreichischer Spielfilm von Clara Stern